GGM est un sigle qui peut désigner :
 Les géographes grecs mineurs, ou geographi graeci minores en latin, est un ensemble de textes de géographes grecs anciens nous étant parvenus par diverses traditions byzantines ;
 groupement de Gendarmerie mobile ;
 Groupe Guardian Media, une société du Royaume-Uni possédant différents médias.